Grabowsee steht für:

 Grabowsee (Oranienburg), See in Oranienburg, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Wohnplatz in Oranienburg, siehe Heilstätte Grabowsee
 Grabowsee (Eichhorst), See im Ortsteil Eichhorst, Gemeinde Schorfheide, Landkreis Barnim, Brandenburg